Кочемли — деревня в Кашинском городском округе Тверской области России.

География 
Деревня находится в 40 км на запад от города Кашина.

История 

В 1799 году в селе была построена каменная Смоленская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Матвеевской волости Кашинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Кочмельского сельсовета Кашинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Власьевского сельского округа, с 2005 года — в составе Уницкого сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Смоленской иконы Божией Матери (1799).

Примечания 

Населённые пункты Кашинского района